Balfour – klan szkocki
 Balfour – miasto w Południowej Afryce
 Balfour – miasto w Nowej Zelandii

Miejscowości w USA:
 Balfour – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Henderson
 Balfour – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
Gminy w USA:
 Balfour (ang. Balfour Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry

Miejscowości w Szkocji:
 Balfour – wieś na wyspie Shapinsay na Orkadach
 Balfour Castle – zamek tamże
 Balfour – osada w Aberdeenshire
 Balfour Castle – zamek w Angus